Vallecillo (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán
Vallecillo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie León
El Vallecillo, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
Personen met de achternaam Vallecillo:
Juan de Vallecillo, Spaans conquistador
Mariela Vallecillo, Argentijns alpineskiester